Чапантонго има више значења:

 Општина Чапантонго (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Чапантонго (Чапантонго, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику